Листва́ — совокупность листьев одного растения (ср. крона дерева — совокупность веток и листьев в верхней части растения).

Другие значения 
 «Листва» — российская машина дистанционного разминирования